Йо́ни Бю́йенс (, нидерландское произношение ; 10 марта 1988, Дюффел) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Генк», выступающий на правах аренды за «Вестерло».

Карьера

«Льерс» 
Йони воспитанник бельгийского футбольного клуба «Льерс», в 17 лет дебютировал в первой команде в матче против «Генка». В 2006 году он стал все чаще попадать в основной состав, а клуб тогда возглавил Хьетиль Рекдаль.

«Мехелен» 
В мае 2009 года молодой футболист перешёл в «Мехелен». Там он сразу закрепился в основном составе. Болельщики «Льерса» назвали его лучшим игроком сезона в своем клубе. В это же время к нему стал проявлять интерес «Брюгге». 23-летний Бюйенс рассчитывал на повышение в классе, путём перехода, но президент «Мехелена» Джон Тиммерманс был против сделки.

«Стандард» (Льеж) 
20 июля 2011 года, после долгих переговоров, Бюйенс перешёл в льежский «Стандард».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте kvcwesterlo.be 
 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Вестерло»